Сан Агустин Јатарени има више значења:

 Општина Сан Агустин Јатарени (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Јатарени (Сан Агустин Јатарени, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику